La Serie C 1940-1941 è stata la 6ª edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio

Stagione

Avvenimenti 
Il campionato registrò 122 iscrizioni, un numero pressoché uguale a quello dell'anno prima. Le neoretrocesse furono quattro e le neopromosse quattordici. Tuttavia le difficoltà legate alla guerra cominciarono a farsi sentire e non furono pochi i casi di società che furono costrette a non portarlo a termine per causa di forza maggiore.

Il campionato fu vinto da tre squadre di qualità che avevano già conosciuto, seppur per breve tempo, la massima serie: il , la  e, soprattutto, la . A fare loro compagnia in Serie B si aggiunsero gli abruzzesi del . Fu invece molto sfortunata la società romana della , che sfiorò la promozione per il terzo anno consecutivo venendo beffata, questa volta, dalla regola del quoziente reti, regola che in un altro raggruppamento fu fatale anche al .

Formula
Il campionato fu strutturato in quattro gironi di 16 squadre, tre gironi di 15 squadre e uno di 14. Le vincenti furono divise in due gironi da 4 squadre e le prime due di ogni girone sarebbero state promosse in Serie B.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1941-1942. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
Il Pieris e la Pro Gorizia hanno scontato 1 punto di penalizzazione.
San Donà ritirato alla 25ª giornata; valide per le altre squadre le gare dell'andata.

Risultati

Calendario

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1941-1942. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
La Pro Ponte ha scontato un punto di penalizzazione in classifica.
Il Piacenza è stato poi riammesso in Serie C 1941-1942.

Risultati

Calendario

Girone C

Aggiornamenti 
A inizio stagione la Società Ginnastica Gallaratese è stata riammessa in Serie C a completamento organici.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1941-1942. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Cantù e la Cusiana hanno scontato 1 punti di penalizzazione in classifica.

Risultati

Calendario

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Pinerolo ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica.
L'Entella si è ritirata nel corso del girone di ritorno e sono state considerate valide le sole partite disputate nel girone d'andata. Retrocessa in Prima Divisione, successivamente la FIGC riconosce le cause di forza maggiore e la ripesca in Serie C 1941-1942 a completamento organici.
Il Valpolcevera si è ritirato nel corso del girone di ritorno e sono state considerate valide le sole partite disputate nel girone d'andata. A fine stagione radiato dai ruoli federali FIGC.
Il Vado si è ritirato dopo la compilazione del calendario per gravi motivi economici.

Risultati

Calendario

Girone E

Aggiornamenti 
A inizio stagione l'Associazione Calcio Pistoia ha rinunciato a disputare la Serie C.

L'Unione Sportiva Grosseto e il Dopolavoro Sportivo Comunale San Giovanni Valdarno sono stati riammessi in Serie C a completamento organici.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1941-1942. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
Il Carpi ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica.
L'Aullese si ritirò alla 17ª giornata; valide per le altre squadre le sole gare dell'andata.
L'Aquila Montevarchi fu poi riammesso in Serie C 1941-1942.

Risultati

Calendario

Girone F

Aggiornamenti 
A inizio stagione l'Unione Sportiva Forlimpopoli è stata riammessa in Serie C.

Classifica finale 

<div style="font-size:smaller">

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Baracca Lugo ha scontato 3 punti di penalizzazione in classifica.

Il Gubbio si ritirò dal campionato.
La Sambenedettese si ritirò alla 20ª giornata, valide per le altre squadre le gare dell'andata.

</div>

 Risultati 
 Calendario 

 Girone G 
 Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Supertessile Rieti ha scontato un 1 punto di penalizzazione in classifica.

Il Sora si ritirò a campionato in corso.
Lo Stabia fu poi riammesso in Serie C 1941-1942.

 Risultati 
 Calendario 

 Girone H 
 Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Foggia e l'Armando Diaz ho scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Messina si ritirò dopo due giornate.

 Risultati 
 Calendario 

 Gironi finali 
Le 8 squadre ammesse alle finali per la promozione in Serie B furono: Fiumana, Audace, Pro Patria, Manlio Cavagnaro, Prato, Pescara, Borzacchini Terni e Siracusa. Il D.D.S. formò due gironi composti da 4 squadre ciascuno e le prime due di ogni girone furono promosse in Serie B.

 Girone finale A 
 Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1941-1942.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

 Calendario 

 Girone finale B 
 Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1941-1942.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

 Calendario 

 Note 

 Bibliografia 
Giornali:
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Gazzetta dello Sport'', stagione 1940-1941, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.Libri'''

Calcio nel 1940
Calcio nel 1941
1940